Витуша — топоним в России.

 Витуша — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Витуша — река, протекает в Сараевском районе Рязанской области.